Spelutvecklare kan avse:

 Datorspelsutvecklare – en person eller ett företag som utvecklar och designar datorspel
 Brädspelskonstruktör – utvecklar brädspel och sällskapsspel

Se även
 Spelkonstruktör